Коперницкий, Исидор Станиславович (1825 — 1891) — польский антрополог.
 Коперницкий, Францишек (1824 — 1892) — польский революционер, активный участник восстания 1863 — 1864 годов.